Zadoff ist der Familienname folgender Personen:

 Mirjam Zadoff (* 1974), österreichische Historikerin und Direktorin des NS-Dokumentationszentrum München
 Noam Zadoff (* 1974), israelischer Historiker und Hochschullehrer